Freeek! é um single de George Michael, lançado em 20 de março de 2002.

Ver também
Lista dos clipes musicais mais caros
Canções gravadas por George Michael
Singles de 2002